Zbigniew Bocheński (1901–1976) – polski historyk i muzealnik, profesor.
 Zbigniew Bocheński (ur. 1962) – polski biolog, ornitolog, paleontolog, profesor.